Laurin Braun (né le  à Lampertheim) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Constantin Braun, également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il joue ses premiers matchs dans la DEL avec les Eisbären Berlin qui est sacré champion d'Allemagne. Il est prêté la saison suivante au Dresdner Eislöwen dans la 2. bundesliga. Il gagne sa place avec les Eisbären en 2010. L'équipe remporte le titre national en 2011, 2012 et le Trophée européen 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il a pris part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|rowspan=2|2008-2009  || Eisbären Berlin || DEL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || || 
|-
| Eisbären Juniors Berlin || Oberliga ||47 ||14 ||18 ||32 ||59 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Eisbären Berlin || DEL ||9 ||3 ||6 ||9 ||6 || || || || ||
|-
| Dresdner Eislöwen || 2. bundesliga ||42 ||5 ||5 ||10 ||4 || || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Eisbären Berlin || DEL || 40|| 4|| 8|| 12|| 39|| 12|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| ETC Crimmitschau || 2. bundesliga ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 47|| 9|| 14|| 23|| 30|| 13|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2012-2013 ||Eisbären Berlin ||DEL || 38|| 9|| 16|| 25|| 20|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 52|| 10|| 10|| 20|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 33 || 3|| 5||8 ||18 || 3|| 0|| 1|| 1||2
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL || 50 || 2 || 7 || 9 || 30 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin|| DEL || 34 || 4 || 7 || 11 || 6 || 14 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2017-2018 || ERC Ingolstadt || DEL || 52||6||12||18||8||5||0||3||3||0
|-
| 2018-2019 || ERC Ingolstadt || DEL || 37||1 ||5 ||6 ||16 ||3 ||0||0||0||2
|-
| 2019-2020 || Krefeld Pinguine || DEL || 48 ||12 ||12 ||24 ||22 ||- ||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Krefeld Pinguine || DEL || 29 || 3 || 14 || 17 || 14 || - || - || - || - || -

Internationales

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Krefeld Pinguine
Naissance en février 1991
Naissance à Lampertheim (Hesse)